Goery ou Goéry ou Goëry est un prénom masculin français du Moyen Âge, très rare au . À la fin du Moyen Âge, ces prénoms sont devenus des patronymes.

Histoire du prénom et du nom de famille 
Selon ce que montrent les statistiques de Geneanet, le prénom Goery est né à Vagney dans le département des Vosges, avec une grande variété de graphies (tréma, accent, œ ou aucun des trois, i ou y final, et le u remplaçant parfois le o). Goery et toutes ses variantes restent, aujourd'hui encore, des patronymes largement centrés sur la Lorraine. La fréquence de ce patronyme et de ses variantes dans les Vosges est due à la popularité de Saint Goëri, évêque de Metz, dont les reliques ont été ramenées à Épinal, ville dont il est devenu le saint patron.

Variantes 
Les nombreuses variantes orthographiques de l'évêque Goëri de Metz ont engendré autant de variantes du prénom et du patronyme Goéry : 
 Goery (très fréquent en particulier dans les Vosges)
 Goéry (rare)
 Goëry (rare)
 Goêry (très rare)
 Goeri (rare en France, plus fréquent en Allemagne et en Alsace)
 Goëri (très rare)
 Goeric (rare, un peu plus fréquent comme prénom que comme nom)
 Goéric (très rare)
 Goëric (très rare)
 Guery (très fréquent, avec une répartition géographique large en France et le foyer principal dans les Vosges)
 Guéry (fréquent)
 Gueury
 Gœury

Personnalités 
 Goéry ou Goëri ou Gœury ou Goeric ou Goëric ou Goericus (ca 570-647), un évêque de Metz, élevé au rang de saint ;
 Goéry Delacôte (1939-), un physicien, didacticien et vulgarisateur français.

Religion 
 Le chapitre de Saint-Goery, un chapitre religieux de femmes à Épinal, de l'an 1000 jusqu'à la Révolution française.

Références  

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien